Вучье () — город в Сербии в общине Лесковац в Ябланичском округе. Согласно переписи 2011 года, население составляло 2, 865 человек.

География 
Город расположен примерно в 17 км к юго-западу от города Лесковац и является географическим центром области Пореч. Через город протекает река Вучянка, в честь которой было названо это место. На реке Вучянка, в нескольких километрах над городом, с 1903 года находится гидроэлектростанция, которая все еще работает.

Ссылки 
 Камен древног сневача („Политика”, 19. јул 2018)
 „Књига 9”. Становништво, упоредни преглед броја становника 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991, 2002, подаци по насељима. webrzs.stat.gov.rs. Београд: Републички завод за статистику. мај 2004. ISBN 86-84433-14-9.
 „Књига 1”. Становништво, национална или етничка припадност, подаци по насељима. webrzs.stat.gov.rs. Београд: Републички завод за статистику. фебруар 2003. ISBN 86-84433-00-9.
 „Књига 2”. Становништво, пол и старост, подаци по насељима. webrzs.stat.gov.rs. Београд: Републички завод за статистику. фебруар 2003. ISBN 86-84433-01-7.

Населённые пункты Сербии